Il Borro Valimorta è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce in Roveta, area collinare di Scandicci, per poi sfociare nel fiume Vingone, di cui è un affluente, nei pressi di Lastra a Signa. Segnando per parte del suo percorso il confine tra questi due comuni.

Il bacino del Borro Valimorta 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa e Scandicci

Curiosità 
Il torrente è stato chiamato in questo modo, perché probabilmente scorre nella valle dove hanno ucciso i soldati del castello di Monte Cascioli durante l'espansione fiorentina.

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Scandicci
 Lastra a Signa

Fiumi della città metropolitana di Firenze
Valimorta
Valimorta
Affluenti dell'Arno